«Много мебели» — российская компания, производящая и реализующая мягкую и корпусную мебель для дома, по состоянию на 2013 и 2014 год — крупнейший российский производитель диванов и диван-кроватей, мебель реализуется через собственную розничную сеть, состоящую из более 1000 торговых точек.

История 
Основана 8 марта 2009 года в Саратове. 30 марта 2011 года была открыта фабрика по производству мягкой мебели «Король диванов», а 20 декабря 2012 года — собственная транспортная компания «Транском». Через год, 28 января 2013 года, состоялось открытие фабрики «Steelman» по производству механизмов трансформации. С помощью собственного производства компании удалось взять под контроль поставки материалов и комплектующих, что позволило в течение последних двух лет снизить розничные цены в 2,5 раза.

В 2013 году компания открыла собственную розничную сеть в Санкт-Петербурге, расторгнув предварительно контракты фирмами-распространителями мебели в этом регионе и сославшись на сервис ненадлежащего качества и систематическое завышение цен партнёрами.

В сентябре 2014 года марка фабрики «Король диванов», входящая в группу предприятий «Много мебели», открыла 2 сборочных производства в Новосибирске и Челябинске.

Показатели деятельности 
По итогам 2013 года, по данным РБК, компания «Много мебели» стала крупнейшим российским производителем диванов и диван-кроватей с объёмом производства 238 тыс. шт. и долей в общем производстве диванов и диван-кроватей 17,9 %. Рост за 2013 год составил более 200 %. Также компания стала крупнейшим производителем обитых кресел в натуральном выражении с объёмом производства около 24 тыс. шт. и долей в общем производстве обитых кресел около 5,2 %.

В 2013 году сообщалось о годовом объёме производства готовой продукции компании на сумму 2,7 млрд рублей.

Розничная сеть компании за 2013 год увеличилась в 2,5 раза (более 400 торговых точек).

Инциденты 
Летом 2013 года Саратовское УФАС рассмотрело дело в отношении распространения компанией рекламных буклетов в Краснодаре, в которых было указано, что цены на некоторые товары — это цены по спецпредложению, однако информации о спецпредложении не было. Реклама была признана ненадлежащей.

В декабре этого же года на одном из новостных порталов Челябинска была опубликована статья «У „Много мебели“ мало перспектив», однако впоследствии она была удалена. В конце июля 2014 года, когда челябинское информационное агентство опубликовало новую статью о компании, главный редактор агентства вышел на связь с сотрудником компании с предложением удалить статью за вознаграждение, менеджер обратился с заявлением о шантаже в городской отдел милиции Челябинска, и в отношении главного редактора СМИ было возбуждено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе.

Промоакции 
25 июля 2014 года на набережной Саратова компания «Много мебели» установила новый мировой рекорд, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса — диван длиной 1006,61 метра. Для освидетельствования рекорда на мероприятие была приглашена судья Книги рекордов Гиннесса — Анна Орфорд. На изготовление такого числа диванов ушло 7,5 километра экокожи красного цвета. Общий вес дивана составляет 50 тонн. Ранее рекорд Гиннесса в категории «Самый длинный в мире диван» принадлежал норвежским производителям мебели, его длина составляла 890 метров.

Примечания

Ссылки 
 Рынок мягкой мебели России 2014 — РБК.research
 «Король диванов» продолжает рост — Бизнес-вектор
 Рост валют повысил на 25% цены на мебель в конце года - эксперты —  РИА Новости - Недвижимость

Объекты Книги рекордов Гиннесса